Психоистория:

 Психоистория — наука, изучающая психологическую мотивацию поступков людей в прошлом.
 Психоистория — название вымышленной науки в цикле романов Айзека Азимова «Основание»